Montbel ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Montbel (Ariège) im Département Ariège
 Montbel (Lozère) im Département Lozère

Montbel ist Teil des Namens der folgenden Personen:
 Dominique de la Rochefoucauld-Montbel (* 1950), französischer Großhospitalier des Malteserordens